— научно-фантастическая японская ролевая игра, разработанная японской студией Level-5 и изданная Sony Computer Entertainment эксклюзивно для PlayStation 2. Изначально игра была выпущена только в Японии 8 декабря 2005 года. Позднее расширенное издание игры было выпущено за пределами Японии, 30 января 2007 года в США, 5 сентября 2007 года в Европе и 20 сентября 2007 года в Австралии. Расширенное издание, содержащее в себе новые возможности и улучшения, также было выпущено и в Японии 21 марта 2007 года. 5 декабря 2015 года игра стала доступна для загрузки из PlayStation Network на PlayStation 4.

Игровой процесс 
В Rogue Galaxy игрок управляет группой включающей одновременно до трёх персонажей, которые путешествуют по игровому миру, сражаются с различными противниками и взаимодействуют с неигровыми персонажами. Большую часть игры игрок может выбрать персонажей которыми он будет управлять наряду с главным героем — Джестером. Управление производится от третьего лица. Игрок управляет одним персонажем из группы, остальные управляются искусственным интеллектом, но игрок может отдавать им команды. В игре имеется возможность свободно управлять камерой. Игрок может перемещаться с одной планеты на другую с помощью воздушного корабля, а перемещение по каждой из планет происходит пешком, либо с помощью телепортации от одной точки записи к тем точкам записи на которых игрок уже был. Также на точках записи осуществляется процесс записи игры на карту памяти.

Внутриигровая валюта носит название Зен (). Игрок получает деньги за победу над противниками, а также за продажу предметов полученных за битву.

Боевая система 
Битвы в Rogue Galaxy проходят в реальном времени и участники сражения не переносятся на отдельное поле боя, как это сделано во многих других jRPG. Для назначения команд персонажам кроме атаки используются специальные меню, и сражение приостанавливается, пока игрок назначает команды. В число команд входят: «Способности», «Смена экипировки» и «Вещи». Также есть возможность быстрого использования способности или вещи персонажем управляемым искусственным интеллектом из специального меню, в этот момент игра не останавливается. Игрок может прямо во время боя, как изменить управляемого персонажа, так и персонажей входящих в группу.

В игре используется система случайных сражений, то есть в определённом месте на игрока может напасть противник которого заранее не видно, в этот момент на экране появляется надпись «Warning!!» () и персонажи достают своё оружие. Во время сражения в локации также появляются предметы которые можно запустить во врага. В отряде может присутствовать не более трёх персонажей, но игрок имеет возможность менять участников в любой момент времени, за исключением случаев, когда персонаж исполняет какое-либо действие действия, убитых персонажей также можно заменять. После победы в бою персонажи показывают свои победные жесты и убирают оружие, а на экране появляется информация о полученных вещах и набранном опыте, но тем не менее игрок в этот момент может управлять группой. Некоторые случайные сражения предлагают испытание (например победить всех врагов за конкретного персонажа или победить за определённое время), за выполнения испытания игрок получает монету охотника (), определённое количество которых открывает доступ к новым предметам в магазинах и скидки на покупку.

Все действия в бою ограничены шкалой действий (), которая расходуется за использование атак, способностей и вещей. Когда деления в шкале заканчиваются — персонаж не может атаковать и необходимо дождаться заполнения шкалы. Удачно заблокированная атака соперника заполняет шкалу моментально.

У каждого персонажа имеется по два типа оружия — основное и дополнительное. С помощью основного оружия персонаж может исполнить наряду с основной атакой ещё и заряжению атаку (), которая способна пробить защиту некоторых видов врагов. Использование дополнительного оружия ограничено шкалой перезарядки, как только шкала опустошается, необходимо время на перезарядку оружия, но количество этих перезарядок ограничено. Использование стреляющего оружия в прыжке невозможно.

Использование способностей тратит очки способностей () персонажа, число которых зависит от уровня персонажа. У каждого персонажа имеются способности которые выполняются совместно с другим персонажем или персонажами, поэтому для использования этих способностей в группе должны находиться определённые персонажи.

Собрав определённое число «Пылающих пластин» (), выпадающих из врагов во время сражения, появляется возможность провести Пылающий удар () вовремя нажимая появляющиеся на экране кнопки.

Система развития персонажей 
Как и во многих других ролевых компьютерных играх, персонажи получают очки опыта после победы над противниками; после накопления определённого количества опыта персонаж получает новый уровень развития. С каждым новым уровнем характеристики персонажа автоматически повышаются.

Помимо получения новых уровней, персонажи могут повышать свои характеристики и изучать новые способности с помощью Таблицы откровений (). Таблица откровений представляет собой набор клеток стоящих отдельно или сгруппированных до 6 рядом. Если игрок заполнит группу клеток необходимыми предметами из инвентаря, то персонаж получит новую способность или улучшит какую-либо из характеристик. Таблица откровений уникальна для каждого персонажа в отличие от аналогов в Final Fantasy X и Final Fantasy XII.

Синтез оружия 
В Rogue Galaxy присутствует система синтеза оружия схожая с системой в серии игр Dark Cloud. Каждое оружие в игре имеет шкалу показывающую на сколько хорошо персонаж владеет данным оружием, когда эта шкала достигает максимума появляется возможность объединения этого оружия с другим того же типа. Если продолжить использование оружия навык использования которого максимален, данное оружие будет наносить дополнительный урон огнём, льдом, молнией, ветром и святостью. Оружие с максимальными показателями стихийных элементов становится изученным полностью и при синтезе нового оружия оказывает положительное влияние. Таким образом сочетая определённое оружие появляется возможность получить более сильное оружие. Соединяя неподходящее оружие можно получить более слабое оружие.

Фабрика 

Фабрика представляет собой мини-игру на сообразительность, доступ к которой игрок получает после сюжетных событий в первой половине игры. Некоторые неигровые персонажи рассказывают игроку проект какого-либо оружия или предмета. Для создание этого предмета игрок должен выбрать правильные исходные материалы из своего инвентаря, выбрать правильные машины для их обработки и правильно соединить эти машины между собой. После того как игрок отстраивает фабрику и запускает процесс производства, он может отслеживать путь исходных материалов, чтобы понять в чём он ошибся в случае провала производства.

Инсектрон 
Это мини-игра в которой игрок с помощью ловушки и приманки ловит отряд из 5 инсекторов и использует его для битвы с инсекторами противника на доске напоминающей шахматную. Битвы в турнире по Инсектрону представляют собой тактическую ролевую игру целью которой является победа над главным инсектором противника. Победить можно опустошив уровень HP инсектора противника или выбросив его за пределы доски. В игре есть 18 типов инсекторов, каждый из которых имеет свою уникальную атаку.

Концепция

Устройство мира 
Мир Rogue Galaxy представляет собой планетную систему Вилхелсер (), состоящую из 5 планет, туманности, корабля-призрака и планеты удалённой из планетарной системы в другое измерение. Планеты в данной системе кардинально отличаются друг от друга и включают пустынную планету, планету покрытую джунглями, планету большая часть которой покрыта океаном и другие. Большинство планет системы Вилхелсер находятся под контролем Лонгардийской Федерации () которая находится в состоянии войны с Драксианской Империей (), которая в свою очередь расположена в планетной системе Иггдра ().

В связи с пиратской стилистикой, корабль главных героев имеет вид пиратского корабля, но способен к космическим перелётам. В связи с этим, в мире игры герои способны находиться на палубе корабля и не испытывать затруднений из-за отсутствия воздуха в космосе.

Планеты мира игры заселены как людьми, так и другими разумными существами. Океаническая планета Алистия () заселена гуманоидами внешне похожими на антропоморфных рыб и других морских жителей. Также в игре встречаются, как гуманоиды похожие на различных животных, так и гуманоиды не имеющие аналогов в реальном животном мире.

Персонажи 

  — главный герой игры, молодой парень с пустынной планеты Роза (). Всю жизнь до событий игры Джестер прожил на планете Роза, был воспитан священником , который заменил ему отца. Джестер с детства мечтал полететь в космос и побывать на разных планетах, и когда ему предоставляется такая возможность он решает покинуть родную планету. Озвучен  в японской версии и  в английской версии игры.
  — приёмная дочь , капитана пиратского корабля Доргенарк () на который попадает Джестер. Позже выясняется, что она пропавшая принцесса Ириэт () c планеты Маригленн (), известной по всей галактике, как «Эдем» (). Озвучена Аей Уэто в японской версии и  в английской версии игры.
  — охотник за сокровищами, который присоединился к команде Доргенгоа задолго до Джестера. Преследует свои цели и в удачный момент предаёт команду, исполняя свою часть сделки с Дейтроном, но вскоре возвращается узнав, что Дейтрон не в состоянии выполнить свою часть сделки. Озвучен  в японской версии и Стивеном Блумом в английской версии игры.
  — один из членов команды Доргенгоа, который вместе со Стивом был направлен на поиски, величайшего охотника за сокровищами, Дезерт Кло. Саймон родом с планеты Зерард (), скрывает свою личность после того как оставил своих жену и дочь и присоединился к команде Доргенгоа. В английской версии говорит с шотландским акцентом, а в японской на кансайском диалекте. Озвучен Масая Оносакой в японской версии и  в английской версии игры.
  — робот созданный на планете Зерард доктором . На Доргенарке он рулевой. Стив содержит в себе воспоминания Марка, погибшего сына доктора Покаччио. Впервые встретив Джестера принимает его за легендарного охотника за сокровищами Дезерт Кло, поскольку замечает у Джестера его меч. Озвучен  в японской версии и  в английской версии игры.
  — женщина-воин с планеты Джурайка (). Встречает Джестера, Кисалу и Зеграма когда они оказываются на её планете из-за проблем с двигателем Доргенарка. После того, как её изгоняют из деревни за нарушение ритуала жертвоприношения она присоединяется к пиратам. Озвучена Кикуко Иноуэ в японской версии и Кэри Уолгрен в английской версии игры.
  — гуманоид, который в прошлом был учёным-гением работавшим на корпорацию Дейтрон (), но был уволен после того, как его ассистент погубил все его труды. Он захватывает фабрику на которой работал и обороняет её роботами. Из-за того, что на родной планете он в розыске, он укрывается на Доргенарке и присоединяется к пиратам. Озвучен Ютакой Аоямой в японской версии и  в английской версии игры.
  — бывший солдат Лонгардийской армии (). После отставки проводил своё время в баре своей подруги Анджелы (), до тех пор пока он не присоединяется к Джестеру и Кисале для противостояния своему бывшему сослуживцу Гейлу (), который присоединился к мафиозной группировке, которая сотрудничает с Дейтроном. Диго относится к расе Куан () и внешне похож на антропоморфного пса с механической рукой. Озвучен  в японской версии и  в английской версии игры.
  — легендарный охотник за сокровищами, которого посылает найти Доргенгоа и который отдаёт Джестеру свой меч. Впоследствии выясняется, что он отец Джестера и его настоящее имя — . Озвучен Коити Ямадэрой в японской версии и  в английской версии игры.

Сюжет 
История начинается с того, что ещё маленький Джестер живёт на пустынной планете Роза и мечтает полететь в космос. Священник Рауль растил его с детства и заменил ему отца. Однажды монстры атакуют его родной город Салгин () и он решает дать им отпор. Справиться с монстрами Джестеру помогает таинственный человек в капюшоне (), который вскоре оставляет Джестера одного, отдав ему свой меч. Вскоре после этого два космических пирата — робот Стив и человек в маске Саймон, принимают его за легендарного охотника за сокровищами, которого им поручил найти Доргенгоа. Джестер понимает, что это шанс полететь в космос и воплотить свою мечту и не рассказывает пиратам, что они ищут не его. Отбив город от монстров Джестер отправляется на корабль к пиратам.

На корабле Джестер знакомится с остальной командой, но капитана ему увидеть не удаётся, поскольку тот спит. После атаки монстров на Доргенарк, корабль терпит крушение на малоразвитую планету Джурайка покрытую джунглями. Джестер, Кисала и Зеграм отправляются на поиски растений способных помочь починить корабль. В результате действий пиратов к команде присоединяется Лилика, которую изгоняют из деревни за то, что она для спасения своей младшей сестры убивает монстра которого её племя считало богом. Команда чинит корабль и отправляется на планету Зерард для продления галактической визы. Зеграм подставляет Джестера, Саймона и Лилику и те оказываются на нижнем уровне местной тюрьмы. Сбежав из тюрьмы группе снова не удаётся продлить визу, поскольку компьютеры не работают из-за атаки хакера. Группа разбирается с хакером, но тому удаётся сбежать. Продлив визу и вернувшись на Доргенарк, выясняется, что хакер, которого зовут Джупис, теперь один из них. Капитан Доргенгоа просыпается и раскрывает, что Джестер не Дезерт Кло. Дабы дать Джестеру шанс капитан высаживает Джестера на планете Ведан (), чтобы тот добыл древнюю плиту. Тем не менее плиту забирает Дейтрон. К группе присоединяется Диго — бывший солдат Лонгардии. Проследив за кораблём Дейтрона пираты прилетают на Розу и обнаруживают, что плита способна открыть проход к легендарной планете Эдем, но для этого нужна три ключа. Ключи расположены в руинах древних королей трёх планет и пираты решают заполучить их раньше Дейтрона.

После того, как все ключи собраны, Зеграм предаёт группу и ворует все ключи, чтобы обменять их у Дейтрона на жизнь своей подруги, но Дейтрон не в состоянии выполнить свою часть сделки и Зеграм решает не отдавать ключи. Дейтрон решает забрать ключи силой, но на помощь Зеграму приходят Джестер и Кисала. Дейтрону не удаётся открыть проход, но Джестер в пылу сражения входит в состояние Звёздного Короля () в котором ему удаётся открыть проход. В открывшемся лабиринте Джестер и Кисала встречают робота, который отдаёт предмет способный открыть путь к планете Маригленн, также известной как Эдем, а также говорит, что Кисала — это принцесса Мариглена Ириэт. Выйдя из лабиринта Джестер видит, что президент Дейтрона Валког () атаковал его родной город. Рауль спасает Салгин, но падающий корабль Дейтрона убивает Рауля. Перед смертью Рауль отдаёт Джестеру артефакт, который указывает ему путь в пустыню Кудже (), где Джестер обнаруживает потерянный город и призрак своей матери. После этого Джестер обретает полную силу Звёздного Короля, а Дезерт Кло рассказывает Джестеру, что он его отец и кем была его мать. Пираты открывают проход к планете Маригленн и отправляются туда за сокровищами и вечной жизнью.

Прилетев на Маригленн команда узнаёт, что на планете есть Руна () и существо контролирующее её Мать (), по вине которого галактика наполнена монстрами и из-за которого Мариглен был отделён от остальной галактики 10 000 лет назад. Единственным способом победить Мать является священный меч Зио Сайкрос () который должен использовать Звёздный Король. Для создания меча команда отправляется собирать Дригеллум (). Получив меч группа отправляется на сражение с Матерью, которая оказывается колдуньей Ильзарбеллой () напитавшейся силой Руны. После победы над ней Руна затягивает появившийся выше боевой корабль Дейтрона и из него выпадают Валког и его ассистенты Норма () и Айзленд () и из-за воздействия Руны становятся огромным монстром. Появляется мать Кисалы, которая отдаёт ещё один Дригеллум, что заставляет Зио Сайкрос преобразоваться в более мощный меч. Группа разделяется и ломает злодея по частям. После победы пираты так и не получают никакого сокровища, но Доргенгоа достаточно, что его дочь счастлива. Маригленн возвращается на своё место в галактике, но на нём проходят 10 000 лет, которые он отсутствовал и всё это время они ждали Кисалу, которая должна стать их королевой. Кисала соглашается править планетой, а пираты решают выкрасть Кисалу, поскольку они пираты.

Разработка 
Впервые игра была показана в июле 2005 года на мероприятии PlayStation Meeting 2005. В конце мероприятия на сцену поднялся президент Level-5 Акихиро Хино который представил игру и показал двухминутный ролик. По словам Хино, студия занималась разработкой игры с 2003 года и это самый большой проект их студии на то время. На том же мероприятии был анонсирован выход игры на японский рынок в декабре того же года с Sony Computer Entertainment в качестве издателя. Релиз игры на японском рынке состоялся 8 декабря 2005 года. За пределами Японии игра появилась только летом 2007 года, но помимо локализации игра содержала графические улучшения, новые диалоги, новую планету, новые костюмы, новое оружие, новые способности, изменение некоторых элементов геймплея и другое. Эта версия игры распространялась на двухслойном DVD. Позже в том же году эта версия игры была выпущена и в Японии, где получила подзаголовок Director’s Cut.

Версия для PlayStation 4 
В ноябре 2015 года было объявлено о разработке эмулятора PlayStation 2 для PlayStation 4. Позже в Twitter Sony объявили о поддержке эмулируемыми играми разрешения 1080p, трофеев, функций Share Play и Remote Play. 4 декабря 2015 года в официальном блоге PlayStation появилась информация о первой партии игр, предназначенных для эмулятора, среди них оказалась и Rogue Galaxy. Игровой процесс Rogue Galaxy работающей на PlayStation 4 был показан на PlayStation Experience 5 декабря 2015 года.

Музыка 
Написанием музыкального сопровождения к игре занимался главный композитор студии Level-5 — Томохито Нисиура
. Вокальную тему — «Dreaming My Way Home» написала, аранжировала и исполнила американская певица .

25 января 2006 года вышел также альбом из 10 треков «Rogue Galaxy Premium Arrange». В качестве аранжировщиков этого альбома участвовали такие известные композиторы музыки для компьютерных игр, как Ясунори Мицуда, Кэндзи Ито, Ёко Симомура, Мотои Сакураба и Нориюки Ивадарэ.

Оценки прессы 

Игра была положительно воспринята игровой прессой, оценка на сайте Metacritic составила 83 из 100 баллов на основании 59 обзоров, а на Game Rankings — 81,56 % на основании 62 обзоров.

Критик из GameSpot оценил игру на 8 баллов из 10. Он отметил, что боевая система кажется однообразной и со временем надоедает. Также он отметил, что даже несмотря на выход новых консолей, эта игра выглядит как высококачественный мультфильм и почти не отвлекает загрузками. Главной причиной почему он не может назвать данную игру потрясающей критик назвал огромное количество других высококачественных jRPG на PlayStation 2.

Патрик Джоинт из GameSpy был впечатлён игрой и оценил её за 4,5 звезды из пяти. Он положительно оценил мини-игры и количество контента в игре. Основная претензия была к персонажам, которых критик назвал невыраженными и вторичными. В целом же игру он охарактеризовал как «Величайший триумф».

Рецензент из IGN оценил игру в 8,7 балла из 10. Он отметил визуальную составляющую, назвав её одной из лучших на PlayStation 2 и лучшей среди игр с сел-шейдерной анимацией которые он видел, и боевую систему, которую он назвал лучшей интерпретацией системы из Kingdom Hearts, чем в самой Kingdom Hearts.

Портал GameZone назвал игру достойной продолжения на PlayStation 3 и оценил её на 8,8 балла из десяти. Боевая система была названа порталом «произведением искусства не из этого мира», а локации игрового мира критик охарактеризовал как «прекрасные, ощущаются по-разному и их интересно изучать».

Критик из Eurogamer был впечатлён несколько меньше своих коллег и оценил игру на 7 из 10 баллов. Он сравнил игру с вышедшей примерно в то же время Final Fantasy XII и отметил, что многие идеи пересекающиеся в этих играх, по его мнению, лучше сделаны в Final Fantasy XII.

Наталья Одинцова из журнала «Страна игр» оценила игру на 8 баллов из 10. Положительными сторонами игры были названы яркая игровая вселенная и увлекательные бои, а отрицательными однообразные подземелья и небольшое количество способностей противников.

Примечания

Ссылки 
  
  
  (Director’s Cut) 
  (Северная Америка)
  (Европа)

Компьютерные игры 2005 года
Компьютерные игры, разработанные Level-5
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 4
Японские ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Научно-фантастические компьютерные игры
Игры с сел-шейдерной анимацией
Action/RPG
Studio 4°C
Компьютерные игры о пиратах
Космоопера
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Компьютерные игры, разработанные SIE Japan Studio